Bundestagswahlkreis Neuss steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Neuss I
 Bundestagswahlkreis Neuss II

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Krefeld I – Neuss II